Акце́птор ( — «я принимаю, получаю») — это объект, получающий (принимающий) что-либо от другого объекта, называемого донором.
 Акцептор (физика) — примесь в кристаллической решётке, которая придаёт кристаллу дырочный тип проводимости.
 Акцептор (поисковая оптимизация) — сайт, на который ссылаются другие сайты (сайты-доноры).
 Акцептор (молекулярная биология) — вещество, принимающее электроны и водород от окисляемых соединений и передающее их другим веществам.
 Акцептор (трансплантология) — организм, которому пересаживают орган или ткань или переливают кровь.
 Акцептор (нейрофизиология) — сеть вставочных нейронов, охваченных кольцевым взаимодействием, которое является моделью будущих результатов действия.
 Акцептор (химия) — атом или группа атомов, принимающих электроны и образующих химическую связь за счёт своей пустой орбитали и неподелённой пары электронов донора.

См. также 
 Донорно-акцепторная связь